«Торт» — фильмы:
 Торт (фильм, 2010) — кинокомедия производства Польши 2010 года.
 Торт (фильм, 2014) — кинофильм производства США и Аргентины 2014 года.
 Торт (фильм, 2018) — фильм производства Пакистана 2018 года.